Жажда золота () — американский криминальный вестерн 1949 года, режиссёр Сильван Симон
 Жажда золота () — французская комедия 1993 года, режиссёр Жерар Ури
 Жажда золота() - австралийский триллер 2022 года, режиссер Энтони Хэйес